Ла-Оротава () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Тенерифе, в долине Оротава. Занимает площадь 207,31 км². Население 41427 человек (на 2010 год). Расстояние от административного центра провинции до Ла-Оротавы — 33 км.

История 
Город основан в 1502 году.

Достопримечательности 
На территории муниципалитета находится Национальный парк Тейде с вулканом Тейде, а также Сады Виктории.

Дом Балконов () — исторический дом-музей, выполненный в традициях Канарской архитектуры.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de La Orotava
 Tenerifeinfo.eu: Ла Оротава

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе